Il doppio del torneo di tennis Avon Championships of California 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrici Rosie Casals e Wendy Turnbull che hanno battuto in finale Martina Navrátilová e Virginia Wade 6–1, 6–4.

Teste di serie 

 Rosie Casals /  Wendy Turnbull (campionesse)
 Martina Navrátilová /  Virginia Wade (finale)

 Ann Kiyomura /  Candy Reynolds (semifinali)
 Mima Jaušovec /  Kathy Jordan (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Avon Championships of California 1981